Uglegorsk může být:

 Uglegorsk (Sachalinská oblast) – město v Sachalinské oblasti v Ruské federaci
 Ciolkovskij – město v Amurské oblasti v Ruské federaci dříve pojmenované Uglegorsk
 Vuhlehirsk – město na Ukrajině rusky nazývané Uglegorsk